#перенаправление Ротшильд, Розика